Human Clay — второй студийный альбом группы Creed. Релиз состоялся 28 сентября 1999 года. Было продано более 11 млн копий и альбом получил статус бриллиантового. Он также занимает 9 место по продажам в 2000-х годах и является одним из наиболее продаваемых альбомов в США.

В 2001 году сингл к этому альбому «With Arms Wide Open» получил премию «Грэмми» в номинации «Лучшая рок-песня».

Список композиций 
 «Are You Ready?» — 4:45
 «What If» — 5:18
 «Beautiful» — 4:20
 «Say I» — 5:15
 «Wrong Way» — 4:19
 «Faceless Man» — 5:59
 «Never Die» — 4:51
 «With Arms Wide Open» — 4:35
 «Higher» — 5:17
 «Wash Away Those Years» — 6:04
 «Inside Us All» — 5:39
 «Young Grow Old» (Australian only Bonus Track) 4:48
 «With Arms Wide Open (Strings Version)» 3:57

Участники записи 
 Скотт Степп — вокал
 Марк Тремонти — гитара, бэк-вокал
 Брайан Маршалл — бас-гитара
 Скотт Филлипс — барабаны

Примечания 

Альбомы Creed
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Wind-up Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums